Tauá — município do Ceará, Brasil
Tauá (bairro do Rio de Janeiro)
Tauá (argila) — tipo de argila

Desambiguações de topônimos